Cosmic Girl - многозначный термин означающий:

В искусстве 
 Cosmic Girls — южнокорейско-китайская гёрл-группа, сформированная в 2016 году компаниями Starship Entertainment и Yuehua Entertainment.
  - сингл, записанный группой Jamiroquai.

В технике 
 Cosmic Girl — самолёт Boeing 747-400, используемый компанией Virgin Orbit в качестве самолёта-носителя для запуска ракеты-носителя воздушного старта LauncherOne.